Päckchen (Verkleinerung zu „[der] Pack[en]“) steht für:

 Päckchen – ein kleines Postpaket
 Arbeitsanzug von Mannschaften auf Schiffen und Booten der Deutschen Marine
 im Hafen an der Pier mit den Längsseiten nebeneinander liegende Yachten oder Marineboote
 zu beiden Seiten eines ankernden Trossschiffs liegende Minensucher oder Schnellboote
 das szenetypische Päckchen zur Aufbewahrung von Kokain
 Marineausdruck für Schmutzfink

Siehe auch:

 Paket